Жданов, Юрий:
 Жданов, Юрий Андреевич (1919—2006) — учёный-химик, организатор российской науки, сын А. А. Жданова.
 Жданов, Юрий Николаевич (род. 1963) — российский юрист, профессор, доктор юридических наук, специалист в области международного права.
 Жданов, Юрий Тимофеевич (1925—1986) — советский артист балета, педагог, балетмейстер, художник, старший брат Л. Т. Жданова. Примечания